В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Мартіна Навратілова і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Наташа Звєрєва 6–2, 5–7, 6–4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (фінал)

 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (1-ше коло)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix